Schmalfuß bzw. Schmallfuss ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Schmalfuß, deutscher Kunstmaler Ende des 19. Jahrhunderts
 Andreas Schmalfuß (* 1966), deutscher Politiker (FDP), sächsischer Landtagsabgeordneter
 Conny Schmalfuß (* 1975), deutsche Wasserspringerin
 Emil Schmalfuß (* 1946), deutscher Politiker (parteilos), Landesminister in Schleswig-Holstein
 Erhard Schmalfuß (* 1924), deutscher Fußballtorhüter
 Gustav Schmalfuss (1856–1921), deutscher Gynäkologe
 Hannes Schmalfuß (1893–1966), deutscher Schriftsteller
 Hans Schmalfuß (1894–1955), deutscher Nahrungsmittelchemiker
 Helmut Schmalfuss (* 1942), deutscher Zoologe
 Karl Schmalfuß (1904–1976), deutscher Agrikulturchemiker und Bodenkundler
 Karl-Heinz Schmalfuß (* 1929), General der Deutschen Volkspolizei
 Peter Schmalfuss (1937–2008), deutscher Pianist und Professor an der Akademie für Tonkunst